FK Kauno Žalgiris er en litauisk fodboldklub fra Kaunas.

Holdets farver er grøn og hvid. Klubben har hjemmebane på S. Dariaus ir S. Girėno stadionas (kapacitet 8248). Altrenative stadion Sportsskole Tauras stadionas (kapacitet 1000).

Historiske slutplaceringer

FK Spyris

FK Kauno Žalgiris (sidan 2016)

Klubfarver 
 Grøn og hvid.

Trøjer

Nuværende trup 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"
 

 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Trænere 
  Laimis Bičkauskas, 2013-2016
  Vitalijus Stankevičius, 2017 
  Laimis Bičkauskas/ Ignas Dedura / Andrius Velička, 2017 
  Johnatan McKinstry, 2017
  Mindaugas Čepas, 2018−2019 
  Rokas Garastas, 2019–

Se også 
 Kauno Žalgiris (kvinder)

Referencer

Eksterne henvisninger 
 zalgiris.lt 
 Facebook
 A lyga alyga.lt 
 soccerway  (p.s. logo "Žalgiris" fra Vilnius)

Fodboldklubber i Litauen
Etableret i 2004